Gehre ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Gehre (1898–1972), deutsch-US-amerikanische Gerechte unter den Völkern
 Karl Max Gehre (1897–1968), deutsch-US-amerikanischer Gerechter unter den Völkern
 Ludwig Gehre (1895–1945), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Max Gehre (1855–1928), deutscher Erfinder der Nutzung der Erneuerbaren Energien 
 Otto Gehre (1894–1976), deutscher Former und Politiker (SPD, SED), MdL
 Ulrich Gehre (1924–2015), deutscher Journalist und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Gere
 Gère